Les Cobras de Charlotte étaient une équipe de crosse de la Major Indoor Lacrosse League établie à Charlotte (Caroline du Nord) pendant la saison 1996.

Saison par saison

Franchise de la NLL défunt
Club sportif à Charlotte (Caroline du Nord)